Beutenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Beutenbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Frommern, Stadt Balingen, Zollernalbkreis
 Beutenbach (Lindenbach), linker Zufluss des Lindenbachs in Ditzingen, Landkreis Ludwigsburg
 Beutenbach (Rems), linker Zufluss der Rems bei Lorch, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Beuthenbach